Gaussin steht für:

 Allain Gaussin, einen französischen Komponisten
 Jean Gaussin, eine der Hauptfiguren in den Opern Sapho (Massenet) und Sapho (Gounod) sowie im Film Sopho von Léonce Perret
 Mademoiselle Gaussin, eine französische Schauspielerin
 Constant Gaussin House, Teil des Zahn Historic District in Bedford, Indiana
 Gaussin (Fahrzeughersteller), einen französischen E-LKW Hersteller